Le nom de Sowerby est portée par une famille d'artistes et de scientifiques, dont trois générations ont porté les mêmes prénoms.

 James Sowerby (1757-1822)
 James De Carle Sowerby (1787-1871)
 William Sowerby (1827-1906)
 James Bryant Sowerby (1855-1934)
 George Brettingham Sowerby I (1788-1854)
 Charlotte Caroline Sowerby (c. 1810-1863)
 George Brettingham Sowerby II (1812-1884)
 Charlotte Caroline Sowerby (1820-1865)
 George Brettingham Sowerby III (1843-1921)
 Henry Sowerby (1825-1891)
 Markham Valentine Sowerby (1791-1802)
 John Edward Sowerby (mort en bas âge)
 Charles Edward Sowerby (1795-1842)
 John Edward Sowerby (1825-1870)

 Jane Sowerby, actrice canadienne (lien inconnu avec les précédents). 
 Leo Sowerby, (1895–1968) compositeur américain (lien inconnu avec les précédents).
 Arthur de Carle Sowerby (1904-1954) (lien inconnu avec les précédents).

La plupart de leurs travaux concernent les mollusques et sont de nature taxinomique. Ils sont à l'origine de la création de nombreuses nouvelles espèces (dont le nombre est estimé à 5 000). Ceci complique quelque peu la tâche des spécialistes. En effet, lorsqu'une espèce est citée avec l'auteur mais en l'absence du numéro (I, II ou III) après leur nom, il est très difficile de savoir de qui véritablement à l'origine de cette espèce. Même la date n'est pas une aide, ainsi la référence “Sowerby, 1870” peut s'appliquer à George II ou à George III.

Voir aussi 
 Jane Sowerby, actrice canadienne.
 Shaun Sowerby, joueur sud-africain de rugby à XV.

Homonymie de patronyme